GND – ang. masa (elektryczność) (GrouND)
 GND – ang. kontroler ruchu naziemnego (Ground Controller)
 GND – niem.: Gemeinsame Normdatei (kontrola autorytatywna)